A Rodovia PR-547 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a localidade de São Martinho (entroncamento com a PR-170, em Rolândia) à PR-218, passando por Pitangueiras.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 23,5 km, podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 8,6 km (36,60%)

Extensão duplicada: 0,0 km (0,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná